Bowden ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Bowden (* 1982), britischer Triathlet und Duathlet
 Amy Bowden (* 1993), britische Theater- und Filmschauspielerin
 B. V. Bowden, Baron Bowden (1910–1989), britischer Naturwissenschaftler, Hochschullehrer und Politiker
 Benjamin Bowden (1906–1998), britisch-amerikanischer Industrie-Designer
 Bobby Bowden (1929–2021), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Caspar Bowden (1961–2015), britischer Datenschutzaktivist
 Charles Bowden († 2014), US-amerikanischer Journalist und Autor
 David Bowden (* ≈1992), britischer Jazz- und Fusionmusiker
 Don Bowden (* 1936), US-amerikanischer Leichtathlet
 Ernest Monnington Bowden (1859–1904), britischer Erfinder ("Bowdenzug")
 Frank Bowden (1848–1921), britischer Fahrradunternehmer
 Frank Philip Bowden (1903–1968), australischer Physiker
 George E. Bowden (1852–1908), US-amerikanischer Politiker
 Herbert Bowden (1905–1994), britischer Politiker der Labour Party
 Josiah Bowden (1858–1936), britischer Fechter
 Katrina Bowden (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin
 Kirsty Bowden (* 1978), britische Hockeyspielerin
 Lemuel J. Bowden (1815–1864), US-amerikanischer Politiker
 Logan Scott-Bowden († 2014), britischer Offizier
 Lori Bowden (* 1967), kanadische Triathletin
 Mark Bowden (* 1951), US-amerikanischer Reporter und Autor
 Mwata Bowden (* 1947), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Norris Bowden (1926–1991), kanadischer Eiskunstläufer
 Philip Bowden-Smith (1891–1964), britischer Vielseitigkeitsreiter
 Ray Bowden (1909–1998), englischer Fußballspieler
 Walter Bowden (1910–2001), US-amerikanischer Handballspieler
 Johna Stewart-Bowden (* 1979), US-amerikanische Schauspielerin, Kinderdarstellerin und Synchronsprecherin

Orte in Australien:
 Bowden (South Australia)

in den Vereinigten Staaten:
 Bowden (Florida), im Duval County
 Bowden (Georgia), im Henry County
 Bowden (Louisiana), im Ascension Parish
 Bowden (Maine), im Penobscot County – nicht mehr existent
 Bowden (Oklahoma), im Creek County
 Bowden (West Virginia), im Randolph County
 Bowden Grove, im Clay County, Alabama
 Bowden Hills, im Jones County, Georgia
 Bowden Terrace, im Dale County, Alabama

im Vereinigten Königreich:
 Bowden (Scottish Borders), Schottland

in Kanada:
 Bowden (Alberta), eine Ortschaft in der kanadischen Provinz Alberta

Sonstiges:
  Bowden-Gletscher, Antarktika
 Bowden Hill Brook, Fließgewässer im Hancock County, Maine
 Bowden Mill Creek, Fließgewässer im Dale County, Alabama
 Bowden Lake, See im Duchesne County, Utah
 Bowden Mine, Mine im Walker County, Alabama

Siehe auch:
 Bowden Island
 Bowdon
 Bowen
 Bawden